Poppenreuth ist der Ortsname von

 Poppenreuth (Fürth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Fürth, Bayern
 Poppenreuth (Kammerstein), Ortsteil der Gemeinde Kammerstein, Landkreis Roth, Bayern
 Poppenreuth bei Tirschenreuth, Ortsteil des Marktes Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Poppenreuth (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Poppenreuth (Waldershof), Ortsteil der Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern